Keen steht für:

 Keen-Mausohr, eine Fledermausart
 Keen (Schuhe), ein US-amerikanischer Outdoor-Schuhhersteller
 Keen (Rongelap), ein Motu im Rongelap-Atoll, Marshallinseln

Keen ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Keen (* 1982), deutsches Model und Reality-TV-Teilnehmer
 Andrew Keen (* 1960), britisch-amerikanischer Unternehmer, Autor und Internet-Kritiker
 Dafne Keen (* 2005), britische Schauspielerin und Kinderdarstellerin
 David Alan Keen (1937–2011), britischer Politiker
 Eric Keen (1910–1984), englischer Fußballspieler und -trainer
 Fox Jackson-Keen (* 1995), britischer Theater- und Filmschauspieler, Musicaldarsteller, Sänger und Tänzer
 Geoffrey Keen (1916–2005), britischer Schauspieler
 Gerdie Keen (* 1969), niederländische Tischtennisspielerin
 Gertrud Keen (1915–2004), deutsche Widerständlerin
 Harold Keen (1894–1973), genannt „Doc Keen“, britischer Ingenieur
 Jeff Keen (1923–2012), britischer Regisseur
 Jessica Keen (1975–1991), US-amerikanische Schülerin und Cheerleader
 John Henry Keen (1851–1950), britischer Naturforscher und Ethnograf
 Jorge Gutiérrez Keen (* 1979), argentinischer Squashspieler
 Justin Keen (* 1975), britischer Rennfahrer
 Ken Keen, US-amerikanischer Offizier, stellvertretender Kommandeur von United States Southern Command
 Linda Keen (* 1940), amerikanische Mathematikerin
 Malcolm Keen (1887–1970), britischer Schauspieler
 Maurice Keen (1933–2012), britischer Mittelalterhistoriker
 Michael John Keen (1935–1991), kanadischer Geologe
 Pat Keen (1933–2013), britische Schauspielerin
 Robert Earl Keen (* 1956), amerikanischer Songwriter und Country-Musiker
 Ruth Keen (* 1952), deutsche Sinologin und Übersetzerin
 Ryan Keen (* 1987), englischer Sänger, Songwriter und Gitarrist
 Steve Keen (* 1953), australischer Volkswirtschaftler
 Trinko Keen (* 1971), niederländischer Tischtennisspieler

Keen ist der Rufname folgender Personen:
 Keen Johnson (1896–1970), Gouverneur des US-Bundesstaates Kentucky 1939–1943

Siehe auch:
 Kean, Kien
 Keene
 McKeen